51-й фінал кубка СРСР з футболу відбувся на Центральному стадіоні в Москві 10 травня 1992 року. У грі брали участь московські клуби «Спартак» та ЦСКА.

Претенденти 
 «Спартак» (Москва) — дванадцятиразовий чемпіон СРСР (1936 (o), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989), дев'ятиразовий володар кубка СРСР (1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971).
 ЦСКА (Москва) — семиразовий чемпіон СРСР (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991), п'ятиразовий володар кубка СРСР (1945, 1948, 1951, 1955, 1991).

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок СРСР 1992 на сайті RSSSF 
 Кубок СРСР 1992 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1992 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1992 на сайті web.archive.org 

1992 у футболі
Фінали Кубка СРСР з футболу
1992 у Москві
Футбольні змагання у Москві
Події 10 травня
Травень 1992